Olalla steht für:
 Olalla, Ort der spanischen Gemeinde Calamocha
 Olalla, Ort im kanadischen Okanagan Valley
 Olalla, Ort im US-amerikanischen Kitsap County
 Olalla (Robert Louis Stevenson), Erzählung des Schriftstellers Robert Louis Stevenson

Olalla ist der Familienname folgender Personen:
 Casiano Rojo Olalla (1877–1931), spanischer Organist, Chorleiter und Musikwissenschaftler
 Jesús Olalla (* 1971), spanischer Handballspieler